Ива́н Ива́нович Мещани́нов (24 ноября (6 декабря) 1883, Уфа — 16 января 1967, Ленинград) — российский и советский лингвист и археолог, действительный член Академии наук СССР (1932), член Совета Императорского Православного Палестинского Общества.

Биография 
Из дворян. Сын судебного деятеля Ивана Васильевича Мещанинова, выслужившего потомственное дворянство и бывшего сенатором.

Окончил 6-ю Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью (1902), два семестра стажировался в Гейдельбергском университете (1905), окончил юридический факультет Петербургского университета (1907), служил в Сенате, окончил Санкт-Петербургский археологический институт (1910). Начинал научную деятельность как археолог (поначалу любитель) и специалист по древним цивилизациям Кавказа и Причерноморья, где проводил раскопки. Перед революцией работал над систематизацией эламитских коллекций петербургских музеев. С 1910 по 1923 год заведовал историческим архивом Археологического института.

Один из учеников Н. Я. Марра как историк (некоторое время был секретарём Марра), в дальнейшем стал его главным официальным преемником как лингвист и теоретик «Нового учения о языке», а в условиях государственной поддержки марризма — фактический глава советской лингвистики.

С 1930 года — профессор Института живых восточных языков.

В 1932 году избран академиком АН СССР за исторические работы (минуя стадию члена-корреспондента; избрание его в Академию наук, как и годом раньше — слависта-марриста Н. С. Державина, обычно связывают с усилением официальных позиций Марра в начале 1930-х годов). В 1934 году стал секретарём Отделения литературы и языка АН СССР.

В 1933—1937 годах — директор Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР. После смерти Н. Я. Марра, в 1935—1950 годах — директор Института языка и мышления АН СССР имени Н. Я. Марра (ныне его преемники — петербургский Институт лингвистических исследований РАН и московский Институт языкознания РАН). С заступничеством Мещанинова многие современники связывали то, что возглавляемый им институт, по сравнению с другими научными учреждениями, мало пострадал от репрессий 1937—1938 годов.

В 1941—43 гг. находился в эвакуации в Алма-Ате, преподавал в Казахском педагогическом институте.

В 1946—50 гг. — организатор и директор Дагестанского филиала АН СССР (Махачкала).

В 1945 году вместе с одиннадцатью другими академиками (от Петра Капицы до Трофима Лысенко) удостоен звания Героя Социалистического Труда (в соответствии с духом времени причиной награждения было указано изучение морфологии и синтаксиса «великого русского языка», хотя русским языком Мещанинов никогда специально не занимался), Сталинскую премию — за 1942 и 1945 год. Кроме того, был награждён орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Ленина, один из которых получил вместе с Золотой звездой Героя Социалистического труда.

Не имел лингвистического образования (как и исторического) и основные языковедческие труды написал уже академиком. Ранние работы («Введение в яфетидологию» и другие) представляют собой совершенно некритичное изложение «Нового учения о языке», хотя и гораздо более ясное, чем в собственных писаниях Марра. Однако в дальнейшем, по мере сосредоточения его деятельности на лингвистике (и особенно после смерти Марра), научная добросовестность мешала ему разрабатывать и пропагандировать откровенно фантастические положения «Нового учения»; он стремился примирить его идеи «стадий» развития языка, «яфетических языков» с реальным сравнительно-историческим и типологическим материалом. Мещанинов — один из пионеров типологии в России. Не выдерживающие критики положения марризма (такие, как учение о «четырёх элементах» и «палеонтологический анализ» с целью их обнаружить) им были отброшены, а идеологически-философские декларации использовались лишь в «ритуальных» целях (в отличие от Марра и его сподвижников, задававших тон в начале 1930-х годов, Мещанинов не подменял научную дискуссию политическими обвинениями). Часто объявлял о «неразработанности» тех или иных положений у Марра, после чего фактически становился на традиционную точку зрения. В его работах второй половины 1940-х годов ссылок на Марра вне предисловий уже почти нет.

Автор теории соотношения частей речи с членами предложения, работ по инкорпорирующим языкам, идеи т. н. «понятийных категорий», лежащих в основе языковых (подобный аппарат предлагался, ранее Мещанинова, ещё О. Есперсеном). Специально занимался древними мёртвыми языками (в частности, наряду с И. Фридрихом, внёс существенный вклад в дешифровку урартского языка).

Во время нового агрессивного наступления марризма 1948—1949 годов, организованного Ф. П. Филиным и Г. П. Сердюченко, Мещанинов стал одним из объектов критики (за чрезмерное увлечение синтаксисом). Стремясь отвести от себя обвинения, подтвердил, что «у буржуазных учёных нам брать нечего» (борьба с космополитизмом), признал некоторые свои «ошибки» и на словах занял более близкие к ортодоксальному марризму позиции; однако, до политических обвинений по адресу советских коллег не опускался (этим занимались, как и полтора десятилетия назад, Филин и Сердюченко).

Разгром Сталиным марризма в 1950 году привёл к тому, что Мещанинов лишился директорства в Институте языка и мышления и перестал быть секретарём ОЛЯ АН СССР. Тем не менее он продолжал работать, не был лишён ни звания академика, ни премий, ни орденов. В работе «Марксизм и вопросы языкознания» Сталин заявил: «Если бы я не был убеждён в честности тов. Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение [переиздание и рекомендация неоконченного „Бакинского курса“ Марра] равносильно вредительству». Эти слова, возможно, стали для Мещанинова и его коллег «охранной грамотой».

После смерти Сталина вернул себе место в лингвистическом истеблишменте (хотя с самой первой позиции был уже бесповоротно потеснён В. В. Виноградовым); его труды неоднократно переиздавались.

Похоронен на Серафимовском кладбище (коммунистическая площадка). Надгробие (архитектор: Л. К. Бадальян) создано в 1968—1969 годах.

Адреса в Ленинграде 
 1941, 1944 — 16 января 1967 года — Дом академиков, совр. адрес: 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А.

В 1973 году на доме была установлена мемориальная доска (архитектор: Д. Л. Гольд).

Основные работы 
Книги
 Эламские древности // Вестник Археологии и Истории, издаваемый Петроградским археологическим институтом, XXII. — Пг., 1917.
 Краткие сведения о работах археологической экспедиции в Нагорном Карабахе и Нахичеванском крае, Сообщение ГАИМК, I. — Л., 1926;
 Халдоведение: История древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдов-урартов / И. И. Мещанинов. — Баку: О-во обслед. и изуч. Азербайджана, 1927. — VII. — 274 с., 4 л. ил., 1 л. карт.: ил. — (Труды Общества обследования и изучения Азербайджана; № 10).
 Введение в яфетидологию / Мещанинов И. — Л.: Прибой, 1929. — 202, [1] с. — (Вопросы методологии теории языками литературы: Сборники и монографии / РАНИОН).
 Язык ванской клинописи (Die Van-Sprache). II. Структура речи / И. Мещанинов; АН СССР. — Л.: изд-во Акад. наук СССР, 1935. — 349, [1] с.
 Новое учение о языке. Стадиальная типология. — Л., 1936;
 Общее языкознание. — Л., 1940;
 Члены предложения и части речи. — М. — Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1945. — 324 с.
 
 Глагол. — Л., 1949.
 2-е изд. Л., 1982;
 Грамматический строй урартского языка, ч. 1—2. — Л., 1958—1962;
 Структура предложения. — М. — Л., 1963;
 Эргативная конструкция в языках различных типов. — Л., 1967;
 Проблемы развития языка. — Л., 1975;
 Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. — 388 с.

Статьи
 Каменные статуи рыб — вишапы на Кавказе и в Северной Монголии // Записки коллегии востоковедов. — Л.: Госиздат, 1925. Т. 1. — С. 401—409.
 О яфетической теории // Новый Восток. — № 23—24. — С. 304—313.
 Циклопические сооружения Закавказья. — [Ленинград]: тип. «Печатный двор», 1932. — 104, [1] с.: ил. — (Известия Государственной академии истории материальной культуры. — Т. 13. — Вып. 4—7).
 Мещанинов И. И., Сердюченко Г. П. Языкознание в Сталинскую эпоху // Русский язык в школе, 1949. — № 6. — С. 1—14.

Примечания

Литература 
 Аврорин В. А., Щербак А. М. Иван Иванович Мещанинов (к 75-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — 1958. — Т. XVII. — № 5.
 Вопросы грамматики: сборник статей к 75-летию академика И. И. Мещанинова / отв. ред. В. М. Жирмунский. М. — Л., 1960;
 Жирмунский В. М. Памяти академика И. И. Мещанинова // Вопросы языкознания. — 1967. — № 3. — С. 18—27.
 
 Климов Г. А. Типологические исследования в СССР (20—40-е гг.). — М.: Наука, 1981. — 112 с.
  
 
 Панфилов В. З. Иван Иванович Мещанинов // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. — 1967. — № 4.

 на иностранных языках
 Іван Іванович Мєщанінов (1883—1967), Йосип Абгарович Орбелі (1887—1961): Бібліографічний покажчик праць з архітектурознавства та історії матеріальної культури / Упоряд. Ю. Л. Мосенкіс, А. О. Пучков. — Київ: НДІТІАМ, 1995. — 24 с.

Ссылки 
 
 
 Биографический очерк
 
 Материалы на сайте ИЛИ РАН
 Материалы к библиографии И. И. Мещанинова (там же — рецензии на его работы и работы о нём)
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Лингвисты СССР
Археологи СССР
Типологи
Синтаксисты
Кавказоведы СССР
Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Доктора филологических наук
Выпускники Санкт-Петербургского археологического института
Директора Института этнологии и антропологии РАН
Директора Института лингвистических исследований РАН
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН
Деканы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Члены Императорского православного палестинского общества
Почётные члены АН Казахской ССР
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Почётные доктора Карлова университета
Академики АН Азербайджанской ССР
Кавказоведы Российской империи
Похороненные на Серафимовском кладбище